Софья Николаевна Фаде́ева (1901—1989) — драматическая актриса Малого театра. Народная артистка РСФСР (1949). Лауреат Сталинской премии I степени (1950) и Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1984). Кавалер ордена Ленина (1974).

Биография 
Родилась а в Москве.
В спектаклях Малого театра играла с 1920 года, ещё не окончив театрального училища. Окончила театральное училище при Малом театре в 1924 году.

Умерла 20 октября 1989 года. Похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище.

Роли в театре 

 мадам Буткевич «Незабываемый 1919-й» В. В. Вишневского, постановка 1949)
 Ольга («Нашествие» Л. М. Леонова, 1943)
 Клеопатра («Враги» М. Горького, 1959)
 Марья («Любовь Яровая» К. А. Тренева, 1961)
 тетя Жанна («Украли консула» Г. Д. Мдивани, 1964),
 Фелицата («Правда хорошо, а счастье лучше», А. Н. Островского, 1965)
 Улита («Лес», А. Н. Островского, 1974)
 Марфа Петровна («Русские люди» К. М. Симонова, 1975).
 Софья (1929), Лиза (1938), Хлёстова (1962) и Графиня-бабушка (1973) — «Горе от ума» А. С. Грибоедова)
 Мария Антоновна («Ревизор»)
 Юлинька («Доходное место» А. Н. Островского)
 Елена Николаевна («Мещане» М. Горького)
 Ксения («Волк» Л. М. Леонова)
 Коринкина ("Без вины виноватые» А. Н. Островского)
 Катерина («В степях Украины» и «Партизаны в степях Украины» А. Е. Корнейчука)
 Ага Александровна Щука («Калиновая роща» А. Е. Корнейчука),
 Огудалова («Бесприданница» А. Н. Островского)
 Прасковья Шаробай («Деньги» А. В. Софронова)
 Обноскина («Село Степанчиково и его обитатели» по роману Ф. М. Достоевского, 1957)
 Варвара («Вечный источник» Д. И. Зорина),
 мисс Кроули («Ярмарка тщеславия» по роману У. Теккерея)

Роли в фильмах-спектаклях Малого театра 
 «Правда — хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского (1972) — Филицата
 «Лес» А. Н. Островского (1956) — Улита
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1977) — Графиня-бабушка
 «Русские люди» К. М. Симонова (1979) — Марфа Петровна
 «Беседы при ясной луне» В. М. Шукшина (1981) — Отавиха
 «Волки и овцы» А. Н. Островского (1973) — Анфуса Тихоновна
 «Крылья» А. Е. Корнейчука (1956) — Варвара Александровна
 «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского (1985) — Глафира Климовна
 «Отцы и дети» И. С. Тургенева (1974) — Арина Васильевна'
 «Признание» (1976) — Егоровна «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея (1976) — мисс Кроули «Растеряева улица» (по Г. И. Успенскому) (1959)

 Фильмография 
  — Дело № 306 — Ковальская  — Цель его жизни
  — Достигаев и другие
 1962 — Вашингтонская история (ТВ) —Джулия, мать Течера Вэнса
  — Щит и меч — фрау Бюхер''
  — Ошибка резидента
  — Детство. Отрочество. Юность

Награды и премии 
 Заслуженная артистка РСФСР (23 сентября 1937)
 Народная артистка РСФСР (26 октября 1949)
 Сталинская премия первой степени (1951) — за исполнение роли мадам Буткевич в спектакле «Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1984) — за исполнение роли Раисы Михайловны в спектакле «Выбор» Ю. В. Бондарева
 орден Ленина (4 ноября 1974)
 орден Трудового Красного Знамени (26 октября 1949)
 медали.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Софья Николаевна Фадеева на сайте Малого театра

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Ваганьковском кладбище